Эммануэль Лёви (; , Вена — , Вена) — классический археолог и теоретик.

Биография 
Лёви был под влиянием концепции «das Gedächtnisbild» от Эрнста Брюкке. Лёви был также учеником известного психоаналитика Зигмунда Фрейда. Среди его научных специальностей искусство древнегреческой вазописи.

Лёви служил профессором археологии в университете Рима (1891—1915), где он преподавал, среди прочих, Джулиа Джаджоли. Лёви был также профессором археологии в университете Вены (1918—1938).

Библиография 
 «Untersuchungen zur griechischen Künstlergeschichte». Vienna: Gerold’s [sic] Sohn, 1883.
 «„Inschriften griechischer Bildhauer“» (1885);
 «Griechische Inschrifttexte» Vienna: Tempsky: 1888.
 «Lysipp und seine Stellung in der griechischen Plastik» Hamburg: Sammlung gemeinverständlicher wissenschafter Vorträge, 1891.
 «Die Naturwiedergabe in der älteren griechischen Kunst» Rome: Loescher, 1900.
 «Die griechische Plastik». 2 vols. Leipzig: Klinkhardt und Biermann, 1911.
 «Stein und in der Erz statuarischen Kunst». Innsbruck: Wagner, 1915.
 «Neuattische Kunst». Leipzig: Seeman, 1922.
 «Die Anfänge des Triumphbogens» Vienna: Anton Schroll, 1928.
 «Polygnot: Ein Buch von griechischer Malerei». 2 vols. Vienna: Anton Schroll, 1929.
 «Ursprünge der bildenden Kunst». Vienna: Holder-Pilchler-Tempsky, 1930.
 «Zur Chronologie der frühgriechischen Kunst: Die Artemistempel von Ephesos». Vienna: Holder-Pichler-Tempsky, 1932.
 «„Der Beginn der rotfigurigen Vasenmalerei“» (1938)

Литература 
 [[Вальтер Юджин Кляйнбаўэр|Kleinbauer, W. Eugene.]] «Research Guide to the History of Western Art. Sources of Information in the Humanities», no. 2. Chicago: American Library Association, 1982. — S. 95—6.
 Dvorák, Max. Idealism and Naturalism in Gothic Art. / Translated and noted by Randolph J. Klawiter. Preface by Karl Maria Swoboda. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967. — S. 211—12.
 Praschniker, C. Emanuel Löwy. // «Almanach der Österreichischen Akadamie der Wissenschaft» 88 (1938); Bazin 318.
 Archäologenbildnisse: Porträts und Kurzbiographien von Klassichen Archäologen deutscher Sprache. / Ed. Reinhard Lullies. — Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 1988. — S. 120—121.

Примечания

Ссылки 
 Еврейская Энциклопедия

Археологи по алфавиту
Классические археологи
Археологи Австро-Венгрии
Археологи Австрии
Археологи XIX века
Археологи XX века
Похороненные на Дёблингском кладбище